{{Taxobox début | animal | Angolasaurus |Angolasaurus artwork.jpg | Dessin dAngolasaurus nageant à proximité d'une tortue marine du genre Angolachelys.}}Angolasaurus''' est un genre éteint de grands reptiles marins carnivores de la famille des Mosasauridae, très proches des varans et serpents modernes.

Le genre a été découvert en Angola dans des sédiments du Turonien (Crétacé supérieur). Des restes fossiles ont été attribués au genre Angolasaurus dans le Turonien des États-Unis et du Brésil, ainsi que dans le Maastrichtien du Niger.

 Étymologie 
Le nom du genre Angolasaurus est composé du nom du pays Angola où ont été découverts les premiers fossiles, et du mot du grec ancien « σαυρος/sauros » « lézard » pour donner « lézard de l'Angola ».

 Description Angolasaurus est un petit mosasauridé d'une longueur d'environ .

Il ressemble beaucoup à son cousin Platecarpus, mais avec un crâne proportionnellement plus long.
Ses dents se répartissent de la façon suivante : 4 sur l'os maxillaire, 11 sur le prémaxillaire et 12 sur l'os dentaire. Son corps est couvert d'écailles carénées permettant une bonne pénétration dans l'eau.

 Classification 
Une analyse cladistique réalisée en 2016 par R. A. Otero  modifie les conclusions de celle réalisée en 2011 par Takuya Konishi & Michael W. Caldwell.Angolasaurus'' n'est plus considéré comme un Plioplatecarpinae rattaché au clade des Russelosaurina, mais il est directement lié à la famille des Mosasauridae.

Le cladogramme suivant est extrait cette analyse phylogénétique de 2016 :

Annexes

Articles connexes 
 Mosasauridae

Références taxinomiques

Notes et références 

Mosasauridae
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Paléontologie en Angola
Taxon fossile décrit en 1964